Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier I, se dispute du 7 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Kelesi et Monica Seles.

Faits marquants 
En finale, Martina Navrátilová est battue par Monica Seles en cinquante minutes (6-1, 6-1). Après le match, elle résume son effarement en conférence de presse :

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Rome
Internationaux Italie
Tennis en mai 1990